Липница може бити:

 Липница (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Липница (Кнић), насеље у општини Кнић, Република Србија
 Липница (Чачак), насеље града Чачка, Република Србија
 Липница (Тузла), насеље у општини Тузла у Федерацији БиХ, БиХ
 Липница (Какањ), насеље у општини Какањ у Федерацији БиХ, БиХ
 Липница Горња, насеље у општини Тузла у Федерацији БиХ, БиХ
 Липница Средња, насеље у општини Тузла у Федерацији БиХ, БиХ
 Липница Доња, насеље у општини Тузла у Федерацији БиХ, БиХ
 Липница (Загреб), градско насеље Загреба, Република Хрватска
 Липница (Раковец), насеље у општини Раковец, Република Хрватска
 Липница Загорска, насеље у општини Тухељ, Република Хрватска
 Липница (Радовљица), насеље у Општини Радовљица, Република Словенија
 Липница (Мизија), насеље у општини Мизија у Области Враца, Република Бугарска
 Липница (Ботевград), насеље у општини Ботевград у Софијској области, Република Бугарска